Eerste klasse basketbal heren (België)
Eerste klasse basketbal dames (België)